Солодухи:

 Солодухи — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Солодухи — деревня в Роменском районе Сумской области.